est une expression anglaise signifiant « prix du sang ». Elle peut faire référence à :

Jeu vidéo 

 , jeu vidéo développé par DMA Design en 1989.

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Télévision

Téléfilm 

 , titre alternatif de Clinton and Nadine, film de Jerry Schatzberg sorti le .

Série télévisée 

 , série télévisée britannique diffusée du  à  sur .

Épisode 

 , titre original dArgent sale,  de la  d ;
 , titre original de Le Prix du sang,  de la  de  ;
 , titre original du Carnet,  de la  de New York, police judiciaire ().

 Cinéma 

 , western américain de Fred Kelsey sorti en 1917 ;
 , film muet britannico-néerlandais de Fred Goodwins sorti en 1921 ;
 , film de Rowland Brown sorti en 1933 ;
 , titre alternatif de The Stranger and the Gunfighter, western spaghetti d'Antonio Margheriti sorti en 1974 ;
 , film australien de Chris Fitchett sorti en 1980 ;
 , film de John Shepphird sorti en 1996 ;
 , titre alternatif de Manhattan Samouraï, film américain d'art martial de Wayne A. Kennedy sorti en 2007 ;
 , film de  sorti en 2012 ;
 Blood Money''''', film de Lucky McKee sorti en 2017.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre